Севе́рия Янушауска́йте (; род. 22 октября 1981, Шяуляй, Литовская ССР) — литовская актриса театра и кино, модель, композитор.

Биография 
Родилась 22 октября 1981 года в городе Шяуляе Литовской ССР. Мать — учительница, отец — энергетик.

В детстве посещала художественную студию и музыкальную школу. В 2005 году окончила Литовскую академию музыки и театра (LMTA).

В 2004 году обучалась актёрскому мастерству в «Summer Media Studio» (Lithuania), мастер-класс Кшиштофа Занусси.

С 2003 года сотрудничает с литовскими театрами: Молодёжным театром, Театром Оскараса Коршуноваса (OKT), кукольным театром «Леле́», Театром УВВ и др.

Играет на сцене  в Вильнюсе.

В кукольных перформансах театра «Lele»:  и «Evolution» Янушаускайте выступает как композитор, а в спектакле , — как модельер одежды и художник по костюмам.

В 2004 году дебютировала как киноактриса в литовском короткометражном фильме «The Flame». В 2007 году на экраны вышел многосерийный сериал «Война и мир» режиссёра Роберта Дорнхельма, где актриса исполнила роль молодой цыганки.

В 2008 году снялась в норвежском остросюжетном сериале «Медовая ловушка» а двумя годами позже в британской киноновелле «Письма к Софии» () , повествующей о жизни и творчестве литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлёниса.

В 2010 году вышел литовско-венгерский полнометражный художественный фильм «Анархия в Жирму́най» () режиссёра Саулюса Друнги, отмеченный призом «Серебряный Георгий» на XXXIII Московском международном кинофестивале, в котором Янушаускайте сыграла одну из главных ролей, — лесбиянку Сандру.

Известность Янушаускайте в России пришла после выхода в 2014 году фильма Анны Меликян «Звезда», где актриса исполнила роль светской львицы Маргариты.

Прессой и критикой были отмечены её работы в российских кинофильмах и сериалах: «Крёстный», «Норвег», «Рыба-мечта», «Оптимисты».

В 2014 году Янушаускайте входила в состав жюри 15-го .

Писала музыку для детских театрального спектакля «Девочка со спичками» и «Эволюция», а также участвовала в проектировании костюмов.

Выступает в качестве модели.

Личная жизнь 
Замужем за режиссёром кукольного театра в Вильнюсе. Имеет сына от первого брака. Сестра актрисы — адвокат, специализируется в области защиты авторского права.

Помимо литовского языка, знает английский и русский языки.

Театральные работы (избранное)

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (фрагмент)

Призёры «Кинотавра»